(pouvant se traduire de l'anglais par « atteindre », « étendre » ou « portée ») peut faire référence à :

Code 
  (REACH, ), une rétronymie pouvant désigner l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques.
 En webmarketing, le  correspond au pourcentage d'une population-cible exposé effectivement à une campagne publicitaire.

Toponyme 
 Reach est un village du Cambridgeshire, en Angleterre.

Fiction 
 La planète Reach est l'une des principales colonies de l'UNSC dans l'univers Halo.
 Les Reach sont des aliens de l'univers de DC Comics responsables de la création du scarabée bleu qui donne ses pouvoirs à Blue Beetle